

Слейтер — місто, штат Айова
 Слейтер — місто, штат Міссурі
 Слейтер — переписна місцевість, штат Вайомінг

Особи
 Роббі Слейтер (англ. Robbie Slater, нар. 22 листопада 1964, Ормскерк) — австралійський футболіст.